Termin proteinaza A ima više značenja.

 Streptogrizin A, enzim
 Aspergilopepsin-II, enzim
 Saharopepsin, enzim